Надок — лес на севере Аштского района. В основном можжевельник. Здесь также много платана, ивы, можжевельника, горного мирта, кипариса и других растений. Его площадь составляет более 5000 га. На юге граничит с селом Мулломир, на востоке с селом Понгоз, на северо-западе с Республикой Узбекистан. Речки Мулломир происходит из здешних источников. Названия его ущелий: Шарилак, Каранкул, Есиркап, Алакусурок, Чарби, Андузли, Эшбойсо, Дилваирон и др.

Надокский лес находится под охраной и уходом Нурулло Хувайдуллоевского лесничества.

Источник 
 Работник охраны окружающей среды Аштского района. (пайванди дастнорас)

Таджикистан
Леса по странам